Elektrizitätsmenge bezeichnet:

 in der Physik die elektrische Ladung
 in der Energiewirtschaft die elektrische Energie

siehe auch
 Strommenge